Конституция Китайской Народной Республики — основной закон КНР.
 Конституция Китайской Республики — основной закон Китайской Республики (Тайвань).